Ентони Квин (; Чивава, 21. април 1915 — Бостон, 3. јун 2001) био је мексичко-амерички глумац.

Филмографија 

|-
| 1952. || Вива Запата! || Viva Zapata! || Еуфемио Запата || 
|-
| 1956. || Жудња за животом || Lust for Life || Пол Гоген || 
|-
| 1961. || Топови са Наварона || The Guns of Navarone || пуковник Андреа Ставру || 
|-
| 1962. || Лоренс од Арабије || Lawrence of Arabia || Ауда абу Таји || 
|-
| 1964. || Грк Зорба || Zorba the Greek || Алексис Зорба || 
|-
| 1968. || Рибарове ципеле || The Shoes of the Fisherman || Кирил Лакота || 
|-
| 1990. || Освета || Revenge || Тибурон „Тиби“ Мендез || 
|-
| 1991. || Љубавна грозница || Jungle Fever || Лу Карбоне || 
|-
| 1993. || Последњи акциони херој || Last Action Hero || Тони Вивалди || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1915.
Умрли 2001.
Амерички глумци
Мексички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози